Mahavelo – comune del distretto di Farafangana, Madagascar
Mahavelo – comune del distretto di Vondrozo, Madagascar